Die 18. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 20. Januar bis zum 2. Februar 2003 in Portugal ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften in Vorrunde und Hauptrunde zunächst in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten Ausscheidungsspiele mit Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze drei bis acht. Weltmeister 2003 wurde Kroatien nach einem 34:31-Sieg im Finale gegen Deutschland.

Spielplan 

Waren nach Abschluss der Gruppenspiele der Vorrunde und der Hauptrunde Mannschaften punktgleich, so war der direkte Vergleich nach Punkten zwischen diesen Mannschaften das erste Entscheidungskriterium zur Tabellenbildung.
Ergab sich demnach ein Punktegleichstand zwischen den Mannschaften, entschied als zweites Kriterium das Torverhältnis, das sich aus den Spielen der betreffenden Mannschaften untereinander ergab.
Ergab sich danach eine Punkt- und Torverhältnisgleichheit, war das dritte Differenzierungkriterium die Anzahl der erzielten Tore in den Spielen der betreffenden Mannschaften untereinander.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde vom 20. Januar bis zum 26. Januar 2003 ausgetragen.
Die vier ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde.

 In Klammern hinter den Gruppen stehen die Spielorte.

Gruppe A (Guimarães)

Gruppe B (Viseu)

Gruppe C (Madeira)

Gruppe D (São João da Madeira)

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde vom 29. Januar bis 2. Februar ausgetragen.
In der Hauptrunde spielten 16 Mannschaften in vier Vierer-Gruppen.

Dazu wurden je zwei Teams der Gruppen A und B in die Hauptrunden-Gruppe I gelost, die vier übrigen Mannschaften bildeten Gruppe II. Analog setzten sich die Hauptrunden-Gruppen III und IV
aus den Vorrunden-Gruppen C und D zusammen.

Jede Mannschaft spielte in der Hauptrunde nur gegen die beiden neuen Gegner. Das Ergebnis des Spiels der Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen waren, wurde übernommen.

Die ersten Teams jeder Hauptrundengruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, während die Gruppenzweiten die Plätze fünf bis acht ausspielten.

Gruppe I (Caminha)

Gruppe II (Póvoa de Varzim)

Gruppe III (Rio Maior)

Gruppe IV (Espinho)

Spiele um Plätze 5–8 (Lissabon) 

Es spielten die Gruppenzweiten der Hauptrunde in zwei Spielen gegeneinander. Die Sieger dieser Partien spielten anschließend um Platz 5, die beiden Verlierer um Platz 7.

Spiele um Plätze 5 und 7 (Lissabon)

Finalrunde (Lissabon) 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit sowie nach Ende der 1. Verlängerung angegeben.

Spiel um Platz 3 in Lissabon

Finale in Lissabon

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Christian Schwarzer

Allstar-Team

Statistiken

Torschützen 

FT – Feldtore; 7m – Siebenmeter;

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

Doping 
Nach dem Vorrundenspiel gegen Brasilien gab der Ägypter Gohar eine positive Dopingprobe ab und wurde aus dem Turnier ausgeschlossen.

Weblinks 
 Statistik der IHF auf www.ihf.info (PDF; 26 kB)
 Statistiken zu allen Handballweltmeisterschaften

Einzelnachweise 

Manner 2003
Handballveranstaltung 2003
Weltmeisterschaft Manner 2003